Robin Haase e Matwé Middelkoop erano i detentori del torneo, ma Middelkoop ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Båstad.

Haase ha fatto coppia con Philipp Oswald e i due hanno vinto il titolo battendo in finale Oliver Marach e Jürgen Melzer con il punteggio di 7-5, 62-7, [14-12].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (finale)
  Robin Haase /  Philipp Oswald (campioni)

 Denys Molchanov /  Igor Zelenay (semifinale)
 Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (semifinale)

Riserve 

  Daniel Altmaier /  Rudolf Molleker (primo turno)

Wildcard 

  Tomislav Brkić /  Ante Pavić (quarti di finale)

 Antonio Šančić /  Nino Serdarušić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2019